Die Abkürzung CAES steht für:
 Compressed Air Energy Storage, siehe Druckluftspeicherkraftwerk
 Smolenskaja AEC (Смоленская АЭС), siehe Kernkraftwerk Smolensk 

CAES